Джереми Парго (; род. 17 марта 1986 года в Чикаго, штат Иллинойс) — американский баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Винди Сити Буллз». Брат баскетболиста НБА Джаннеро Парго.

Учеба в колледже 
В колледже играл за университет Гонзага. В 2009 году появился на обложке журнала Sports Illustrated.

Профессиональная карьера 
В 2009 году Джереми не был выбран на драфте НБА. В сезоне 2009/10 он выступал за израильский клуб «Хапоэль (Галиль Гильбоа)» из израильской Суперлиги, в среднем Парго набирал 14,1 очка; 2,9 подбора; 4,5 передачи; 2,7 подборов за игру и вместе с командой стал чемпионом Суперлиги. В сезоне 2010/11 подписал двухлетний контракт с израильским клубом «Маккаби (Тель-Авив)». Но через год Парго ушёл из «Маккаби»: 24 мая 2011 года он подписал двухлетний контракт с клубом НБА «Мемфис Гриззлис». 25 июля 2012 года он был обменян в «Кливленд Кавальерс». 22 января 2013 года Джереми отказался играть в Кливленде. 7 февраля 2013 года Парго подписал десятидневный контракт с клубом «Филадельфия-76». 18 февраля 2013 года Джереми подписал контракт с «Филадельфией» до конца сезона. 1 апреля отказался доигрывать сезон НБА с «Филадельфией». В июне 2013 года Парго подписал контракт с российским клубом ЦСКА (Москва), за который за сезон сыграл 53 матча — он проводил на паркете в среднем чуть более 17 минут и набирая по 4,6 очка, делая по 1,9 передачи и 1,4 подбора. Летом 2014 года Парго вернулся в «Маккаби».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Euroleague.net Profile
 Basketball-Reference.com Profile
 Eurobasket.com Profile
 Gonzaga College Bio
 Профиль на сайте ЦСКА

Баскетболисты США
Игроки «Гонзага Бульдогс» (баскетбол)
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки «Чжэцзян Лайонс»
Игроки БК «Рейер Венеция»
Игроки «Шэньчжэнь Авиаторс»
Игроки «Санта-Круз Уорриорз»
Игроки БК «Шампвиль»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Маккаби» Ришон-ле-Цион
Игроки БК «Наполи»
Игроки сборной США по баскетболу